A61 ou A-61 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A61 reliant Viersen à Hockenheim ;
  Autoroute espagnole A-61 reliant Ségovie à Santo Tomé del Puerto ;
  Autoroute française A61 reliant Narbonne à Toulouse.

Route
  Route britannique A61 reliant Derby à Thirsk.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres